Osmanagić ist der Familienname folgender Personen:
 Almin Osmanagić (* 1967), kroatischer Fußballspieler
 Amer Osmanagić (* 1989), bosnischer Fußballspieler
 Semir Osmanagić (* 1960), bosnischer Autor und Hobby-Archäologe